Toto je seznam měst v Jižní Americe.

Největší města 
Tento seznam zahrnuje jihoamerická města, jejichž počet obyvatel města přesahuje 500 000 obyvatel podle oficiálních údajů ze sčítání lidu, odhadů nebo prognóz k roku 2015. Tyto údaje neodrážejí počet obyvatel městské oblasti nebo metropolitní oblasti, které se obvykle neshodují se správními hranicemi města. Všechny údaje se vztahují k polovině roku 2015.

Odkazy

Reference

Související články 

 Seznam seznamů měst

 Seznam měst v Argentině
 Seznam měst v Bolívii
 Seznam měst v Brazílii
 Seznam měst v Chile
 Seznam měst v Kolumbii
 Seznam měst v Ekvádoru
 Seznam měst v Guyaně
 Seznam měst v Paraguayi
 Seznam měst v Peru
 Seznam měst v Surinamu
 Seznam měst v Uruguayi
 Seznam měst ve Venezuele
 Seznam měst ve Francouzské Guyaně

Jihoamerické seznamy
Města v Jižní Americe